„Форд Рейнджър“ може да се отнася за няколко модела пикапи на „Форд Мотър Къмпани“:
 Форд Рейнджър (Северна Америка), продаван в Северна Америка през 1982 – 2011
 Форд Рейнджър, продаван извън Северна Америка след 1998 година в 3 поколения:
 Форд Рейнджър I, ребрандиран вариант на „Мазда Серия B“ (1998 – 2006)
 Форд Рейнджър II, ребрандиран вариант на „Мазда BT-50“ (2006 – 2011)
 Форд Рейнджър III, наричан също Форд Рейнджър (T6) (от 2011)